Earl má několik významů.
 Earl, anglosaský šlechtický titul
 hurikán Earl, hurikán kategorie 4 z roku 2010
 Jmenuju se Earl, americký komediální seriál
 Earl Grey, čajová směs

Jméno Earl
 Earl Derr Biggers (1884 1933), americký spisovatel detektivních románů
 Earl Warren (1891–1974), americký právník a politik
 Earl Scruggs (1924–2012), americký muzikant, hráč na banjo
 Earl Aycock (* 1930), americký country a rockabilly hudebník
 Earl Hines (1903/05–1983), americký hudebník
 Earl Peterson (1927–1971), americký country hudebník
 James Earl Jones (* 1931), americký herec
 Earl Hindman (1942–2003), americký herec

Příjmení Earl
 Tony Earl (* 1936), americký politik (Wisconsin)
 Athol Earl (* 1952), novozélandský veslař
 Augustus Earl (1793–1838), americký malíř, syn Jamese Earla, viz Augustus Earle
 Harley Earl (1893–1969), americký designer
 James Earl (1761–1796), americký malíř, bratr Ralpha Earla
 Ralph Earl (1751–1801), americký malíř, bratr Jamese Earla
 Ralph E. W. Earl († 1838), americký malíř, syn Ralpha Earla
 Ronnie Earl (* 1953), americký bluesový kytarista
 Kenny Earl (* 1964), americký heavymetalový hudebník

Geografie
 Earl (Severní Karolína)
 Earl (Wisconsin)
 Earl Township